Пищевы́е воло́кна, или клетча́тка, — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника. В некоторых источниках понятие пищевых волокон определяется как сумма полисахаридов и лигнина, которые не перевариваются эндогенными секретами желудочно-кишечного тракта человека. По мнению многих специалистов данное определение является наиболее верным.

В 1970—1980-х годах в употреблении был термин , но затем в связи с осмыслением весомой роли пищевых волокон с точки зрения трофологии его использование было признано некорректным.

Использование пищевых волокон в питании одобрено организациями здравоохранения многих стран, такими как Комиссия по надзору за продовольствием и лекарственными средствами (FDA), Американская ассоциация кардиологов (AHA), Европейская комиссия по функциональным пищевым продуктам (FUFOSE). В Российской Федерации вопросами применения пищевых волокон занимается Роспотребнадзор.

Основные типы пищевых волокон 
 Лигнин
 Некрахмальные полисахариды
 Целлюлоза
 Нецеллюлозные полисахариды
 Гемицеллюлозы
 Пектиновые вещества
 Камеди
 Слизи
 Запасные полисахариды, подобные инулину и гуару

Классификация пищевых волокон 
 По химическому строению
 Полисахариды: целлюлоза и её дериваты, гемицеллюлоза, пектины, камеди, слизи, гуар и др.
 Неуглеводные пищевые волокна — лигнин
 По сырьевым источникам
 Традиционные: пищевые волокна злаковых, бобовых растений, овощей, корнеплодов, фруктов, ягод, цитрусовых, орехов, грибов, водорослей
 Нетрадиционные: пищевые волокна лиственной и хвойной древесины, стеблей злаков, тростника, трав
 По методам выделения из сырья
 Неочищенные пищевые волокна
 Пищевые волокна, очищенные в нейтральной среде
 Пищевые волокна, очищенные в кислой среде
 Пищевые волокна, очищенные в нейтральной и кислой средах
 Пищевые волокна, очищенные ферментами
 По водорастворимости
 Водорастворимые: пектин, камеди, слизи, некоторые дериваты целлюлозы
 Водонерастворимые: целлюлоза, лигнин
 По степени микробной ферментации в толстой кишке
 Почти или полностью ферментируемые: пектин, камеди, слизи, гемицеллюлозы
 Частично ферментируемые: целлюлоза, гемицеллюлоза
 Неферментируемые: лигнин

Содержание пищевых волокон в продуктах

Зерновые, крупы, мучные изделия, орехи

Овощи, бобовые, фрукты, ягоды

Функции и значение для человека 

Пищевые волокна делятся на две группы: растворимые и нерастворимые. Растворимые и нерастворимые пищевые волокна влияют на функции пищеварительного тракта различными путями. Поскольку в желудочно-кишечном тракте отсутствуют ферменты, расщепляющие волокна, последние доходят до толстого кишечника в неизмененном виде. Бактерии, содержащиеся здесь, имеют в своем арсенале ферменты, способные метаболизировать некоторые волокна и, в первую очередь, растворимые. За счет ферментации бактерии получают энергию для размножения и построения новых клеток.

К растворимым пищевым волокнам относятся полисахариды растений (инулин, пектин), морских водорослей (агароид, карагинаты и альгинаты) или микробного происхождения (камеди).

Клетчатка обеспечивает достаточный объем каловых масс и влияет на скорость их прохождения через пищеварительный тракт (регулирует перистальтику), снижает уровень холестерина в крови, связывает желчные кислоты, при нарушении углеводного обмена немного снижает уровень сахара в крови (так замедляет гидролиз углеводов), нормализует состав микрофлоры пищеварительной системы, проявляет пребиотическое действие (способствует бактериальному синтезу витаминов В2, B6, РР), волокна являются источником энергии — 50 % пищевых волокон под действием бактерий распадается до жирных кислот, диоксида углерода, водорода и метана. Диеты с повышенным содержанием клетчатки назначают как один из компонентов для профилактики и лечения сахарного диабета, ожирения, атеросклероза, заболеваний печени и желчного пузыря, дисбактериоза. Кроме того клетчатка способствует выведению из организма токсинов, тяжелых металлов и радионуклидов. Она является необходимым компонентом пищи, вместе с белками, жирами и углеводами. Отрицательным моментом является то, что клетчатка может связывать и выводить из организма жирорастворимые витамины и важные микроэлементы такие как кальций, магний, железо, цинк, медь. Установлена физиологическая суточная потребность организма взрослого человека в пищевых волокнах (25 до 38 г). Поэтому в рационе человека эти элементы должны присутствовать в необходимых количествах. Ежедневно человек должен потреблять 15 — 25 г клетчатки, основными источниками которой являются фрукты и овощи. Рекомендуемый уровень потребления пищевых волокон составляет почти 20-25 г в сутки.

Пищевые волокна могут привести к снижению поглощения пищи — и, следовательно, уменьшению всасывания питательных веществ, в свою очередь может привести к потере веса.

Примечания

Литература 
 

Физиология пищеварения